Adelhausen steht für:
 Adelhausen (Rheinfelden), Ortsteil von Rheinfelden, Baden-Württemberg
 Adelhausen (Straufhain), Ortsteil von Straufhain im Landkreis Hildburghausen, Thüringen
 Kloster Adelhausen, ehemaliges Dominikanerinnenkloster in Freiburg im Breisgau

Siehe auch:
 Adelshausen
 Adlhausen